Бичерахов — осетинская фамилия; имеет женскую форму Бичерахова.
 Бичерахов, Георгий Фёдорович (1878—1920) — предводитель Терского восстания (1918), брат Лазаря Бичерахова.
 Бичерахов, Лазарь Фёдорович (1882—1952) — русский генерал-майор, участник Первой мировой войны и Гражданской войны, фактический правитель Дагестана (1918).